Dalandsadgad () ist eine Stadt im Süden der Mongolei. Sie ist mit etwa 17.000 Einwohnern die Hauptstadt der Provinz Ömnö-Gobi-Aimag.

Geografie 
Die Stadt liegt bei einer Höhe von 1590 Metern rund 540 Kilometer südlich der mongolischen Hauptstadt Ulan Bator. Darüber hinaus liegt die Stadt nahe der Grenze zur Volksrepublik China.

Verkehr 

Nordwestlich der Stadt befindet sich der Gurwan Saichan Flughafen mit einer unbefestigten und seit 2007 auch einer befestigten Piste. Letztere ist die drittlängste der Mongolei nach denen des Flughafens Bujant-Uchaa und des Chingghis Khaan Airport in Ulan Bator. Von dort werden Inlandflüge in die Hauptstadt Ulan Bator durchgeführt.

Tourismus 
Die Stadt ist ein häufiges Ziel für Touristen, welche von hier aus die landschaftlichen Attraktionen der Region besuchen. Beliebtestes Ziel ist der in 30 km Entfernung liegende Nationalpark Gobi Gurwan Saichan mit der Geier-Schlucht und zahlreichen touristischen Ger-Camps.

Kultur 
Dalandsadgad verfügt über ein Theater, ein Museum zur Süd-Gobi-Wüste sowie seit 2009 auch über ein Kinder-Zentrum.

Galerie

Klima 
Die Stadt gehört mit einer Durchschnittstemperatur von 4,6 °C zu einem der mildesten Orte der Mongolei. Im Sommer können bis zu 39 °C erreicht werden, während im Winter die Temperaturen bis auf −37 °C absinken können.

Einzelnachweise

Weblinks 

Ort in der Mongolei
Ömnö-Gobi-Aimag